La Copa Davis 1971 fue la 60.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 8 al 11 de octubre de 1971. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Rumania por 3 a 2.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1971